L'édition 2009 du tournoi de Chine s'est déroulée du 5 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Le tournoi passe de la catégorie International Series à ATP 500 Series.
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant Marin Čilić en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Mark Knowles et Andy Roddick. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2009)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2009
Sport en Chine en 2009
Tennis en octobre 2009
Compétition de tennis à Pékin